Die folgende Liste enthält die Zuordnung von TCP- und/oder UDP-Ports zu Protokollen, die von der Internet Assigned Numbers Authority (IANA) standardisiert wurden. Eine vollständige Liste kann unter unixoiden Betriebssystemen in der Datei /etc/services eingesehen werden (unter Microsoft Windows: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\services). Eine kurze Übersicht über die wichtigsten Dienste ist in der Liste von TCP/IP-basierten Netzwerkdiensten zusammengefasst.

Legende 
Farbkodierung in der Tabelle:

Standardisierte Ports (0–1023) 

Auf Unix-artigen Betriebssystemen darf nur das Root-Konto Dienste betreiben, die auf Ports unter 1024 liegen. Hier, im Bereich der sogenannten System Ports oder auch well-known ports, ist die höchste Konzentration an offiziellen und bekannten Ports zu finden.

0 … 99

100 … 299

300 … 599

600 … 1023

Registrierte Ports (1024–49151) 
Diese Ports von Nr. 1024 bis Nr. 49151 (0400hex bis BFFFhex) sind registrierte Ports. Auf den meisten Systemen können diese Ports von normalen Nutzern ohne besondere Rechte verwendet werden.

Dynamische Port-Bereiche (49152–65535) 
Bei den Ports ab 49152 (C000hex) handelt es sich laut RFC 6335 um dynamische Ports, die von Anwendungen lokal und/oder dynamisch genutzt werden können. Diese Anschluss-Nummern werden nicht von der IANA vergeben, daher ist nicht auszuschließen, dass andere Anwendungen einen Port bereits belegen oder das Betriebssystem die Nutzung verbietet.

Weblinks 
 Offizielle Liste der standardisierten Ports der IANA

Einzelnachweise 

Netzwerktechnik
Standardisierte Ports
Standardisierte Ports